

Patronyme 

 Lindon, évêque d'Autun au  ;
 Alfred Lindon (1867-1948) à Paris, réunit à Paris une collection importante de tableaux d'art moderne qui est confisquée par l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, certains tableaux lui sont restitués, et d'autres le sont après sa mort à ses héritiers ;
 Raymond Lindon (1901-1992), magistrat français, fils du précédent ;
 Jérôme Lindon (1925-2001), éditeur, ancien directeur des Éditions de Minuit, fils du précédent ;
 Mathieu Lindon (1955-), écrivain français, fils du précédent ;
 Vincent Lindon (1959-), acteur, réalisateur et scénariste de cinéma français, neveu du second ;
 Suzanne Lindon (2000-), actrice, cinéaste et réalisatrice française, fille du précédent.

Géographie 

 
 Lindon (Utah)

Divers 
 Lindon (Terre du Milieu), région fictive créée par J. R. R. Tolkien.
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme juif